Ozouf est un patronyme normand notamment porté par :

Clotilde Ozouf (1879-19??), « Reine des Reines » de Paris élue en 1900.
Jacques Ozouf (1928-2006), historien français, spécialiste de l'histoire française des .
Mona Ozouf, née en 1931, sa femme, historienne spécialiste de la Révolution française.

Voir aussi 
Osouf (patronyme)

Notes et références  

Patronyme normand